Weißpriach steht für:

 Weißpriach, Gemeinde im Bezirk Tamsweg (Lungau), Salzburg
 Weißpriach (Adelsgeschlecht), ein Salzburger Adelsgeschlecht

Weißpriach ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrich von Weißpriach († 1503), Kärntner Landeshauptmann

Siehe auch:
 Weißbriach